Коту́ньо () — итальянская фамилия.
 Котуньо, Гильермо (род. 1995) — уругвайский футболист.
 Котуньо, Доменико (1736—1822) — итальянский анатом и врач. См. также 
 Кутуньо